Вержиньї́, Вержіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний захід від Діжона, 23 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 581 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вержиньї на сайті французького Національного інституту географії
 Вержиньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вержиньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вержиньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вержиньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна